

Якшино — присілок Бокситогорський район Ленінградська область
 Якшино — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Якшино — село, Одинцовський район Московська область
 Якшино — селище, Таборинський район, Свердловська область